Brazylia:
 Selbach – gmina

Niemcy:
 Selbach – dzielnica Gaggenau
 Selbach – dzielnica Waldeck
 Selbach – rzeka, dopływ Emscher
 Selbach (Sieg) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Carl Otto Selbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Seelbach